Simo Saarinen, finski hokejist, * 14. februar 1963, Helsinki, Finska.

Saarinen je v finski ligi igral za kluba HIFK Helsinki in Olympiajoukkue. S klubom HIFK Helsinki, za katerega je igral štirinajst sezon, je v sezoni 1982/83 osvojil naslov švedskega državnega prvaka, klub je tudi upokojil njegov dres s številko 7. Skupno je v finski prvi ligi odigral 513 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 71 golov in  105 podaj. Leta 1982 je bil kot 193. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1984/85, toda po hujši poškodbi kolena in letu okrevanja se je vrnil v matični klub HIFK.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih. Leta 2006 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 80/81
|
| 20
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 5
| 10
| 15
|
| 20
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 9
| 6
| 15
|
| 24
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 36
| 7
| 7
| 14
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 84/85
|
| 13
| 3
| 4
| 7
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 84/85
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 36
| 1
| 6
| 7
| -8
| 12
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 39
| 8
| 11
| 19
|
| 27
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 88/89
|
| 34
| 1
| 7
| 8
|
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 41
| 9
| 11
| 20
| +25
| 38
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -4
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 27
| 3
| 8
| 11
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 5
| 18
| 23
| +13
| 14
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 7
| 5
| 12
| +22
| 22
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +1
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 40
| 4
| 5
| 9
| +12
| 38
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 42
| 7
| 7
| 14
| +14
| 40
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 30
| 4
| 3
| 7
| -2
| 32
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 583
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | +69
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih